Calc (Abkürzung für , wörtlich „[der Taschen-]Rechner“) steht für:

 LibreOffice Calc – ein Programm zur Tabellenkalkulation im freien Bürosoftwarepaket LibreOffice
 OpenOffice.org Calc – ein Programm zur Tabellenkalkulation im freien Bürosoftwarepaket Apache OpenOffice
 Rechner (englisch Calc[.exe]) – eine Schultaschenrechner-ähnliche Anwendung auf Microsofts Windows und verwandten Betriebssystemen (wie ReactOS)

Siehe auch:

 Kalk (Begriffsklärung)
 Kalkulator (Begriffsklärung)

Calc